Der Kanton Clermont-l’Hérault ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Béziers und Lodève im Département Hérault. Er hat  Einwohner (Stand: ). Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Alain Cazorla (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 40 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Clermont-l’Hérault die 15 Gemeinden Aspiran, Brignac, Canet, Celles, Ceyras, Clermont-l’Hérault, Lacoste, Liausson, Mourèze, Nébian, Paulhan, Saint-Félix-de-Lodez, Salasc, Valmascle und Villeneuvette. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 148,53 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 3410.

Clermontlherault